78. længdegrad kan henvise til:

 78. vestlige længdekreds
 78. østlige længdekreds